

Сичі (Сиче) — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Сиче – населений пункт у Бродсько-Посавській жупанії у складі громади Нова Капела